Primera División 1993 (Chili)
 Primera División 1993 (Argentinië)
 Primera División 1993 (Uruguay)
 Primera División 1993 (Paraguay)
 Primera División 1992/93 - Spanje